Кристијан Кирилов (Шумен, 2. мај 1990) бугарски је глумац и поп-фолк певач.

Дискографија

Спотови

Спољашње везе 

Рођени 1990.
Бугарски глумци
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи